Saussay (Eure-et-Loir)
 Saussay (Seine-Maritime)
ook:
Saussay-la-Campagne, Eure
gemeenten met de naam Saussey